Мсукалигва (Msukaligwa) — местный муниципалитет в районе Герт Сибанде провинции Мпумаланга (ЮАР). Административный центр — Эрмело.

Местные муниципалитеты ЮАР
Мпумаланга